Натуральне число 1734
 1734 рік до нашої ери
 1734 рік нашої ери